Свит Хоум има више значења:
 Свит Хоум (Арканзас)
 Свит Хоум (Орегон)